Токумаев Жагафар Зубеирович (карач.-балк. Токумайланы Зубеирни жашы Жагафар;  — ) — народный писатель Кабардино-Балкарской Республики. Заслуженный деятель искусств КБР.

Биография 

Родился  в селении Ташлы-Тала Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики. По национальности балкарец. Окончил историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова.

в 1944 году был депортирован в Среднюю Азию.Трудовую деятельность начал в угольной шахте Джал города Кизил-Кия Киргизской Республики, затем работал в редакции газеты «Коммунизмге жол» (ныне «Заман»), редактором отдела в Государственном комитете радио и телевидения КБР, заведующим литературной частью в Кабардинском драматическом театре имени Али Шогенцукова, редактором журнала «Нюр».

В 1975 году принят в Союз писателей СССР (России).

Являлся членом Союза Журналистов России.

Скончался 20 ноября 2012 года.

Творчество 
Первые литературные произведения Жакафара Токумаева появились в печати в начале 60-х годов двадцатого века. Является автором первой в балкарской литературе трилогии (романы «Кинжал мести», «Сталь не сгибается», «Бессонные горы»). Переведенная на русский и кабардинский язык трилогия вышла в Москве и Нальчике. Более десяти его пьес («Тени», «Мнимый авторитет», «Пожар», «Эммина», «Женитьба Чоная» и другие) поставлены на сцене Балкарского драматического театра. Изданы более пятнадцати книг писателя. Очень популярны среди народов Северного Кавказа юмористические рассказы Жофугара Токумаева под названием «Насмешник Чонай».

Популярность автору принесли детские сказки и рассказы. Сборник под названием «Приключения Алдарбека из Курнаят» стал настольной книгой балкарской детворы, а главного героя Алдарбека в народе прозвали «наш Мюнхгаузен».

Он также перевел на балкарский язык ряд произведений русских, казахских и кабардинских писателей. В свою очередь его отдельные произведения переведены на русский, немецкий, украинский, кабардинский, абхазский, казахский, туркменский, татарский и другие языки мира.

Творчество Ж. З. Токумаева изучается по программам учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики.

Награды 
 1985  — удостоен Почетной грамоты Верховного Совета КБАССР
 1995  — звания «Заслуженный деятель искусств КБР» — за вклад в развитие балкарской литературы в целом и драматургии в частности, 
 2012  — звания «Народный писатель».

Примечания 

Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Реабилитированные в СССР
Репрессированные в СССР